The Greatest Hockey Player That Ever Lived è un film del 2010 diretto da David Harrison.

Trama

Collegamenti esterni 

Film drammatici